"Mella" pode ser:
 Mella, cidade cubana
 Castel Mella, comuna italiana da Lombardia
 Azzano Mella, comuna italiana da Lombardia
 Bagnolo Mella, comuna italiana da Lombardia
 Tavernole sul Mella, comuna italiana da Lombardia
 Pavone del Mella, comuna italiana da Lombardia

Ver também
 

Desambiguações de topônimos